Hörning steht für:
 Hörning (Breddin), Wohnplatz der Gemeinde Breddin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg

Personen:
 Bruno Hörning (1868–1935), sächsischer Bürgermeister, siehe Mietvilla Bruno Hörning
 Ernst August Hörning (1809 – nach 1856), deutscher Schauspieler und Politiker
 Gerd Wilhelm Hörning (* 1964), deutscher Schachkomponist
 Günter Hörning (1935–2022), deutscher Bauingenieur, MdV
 Karl H. Hörning (* 1938), deutscher Soziologe und Professor der Soziologie
 Willy Hörning (1902–1976), deutscher Lehrer, Heimatforscher und Heimatdichter

Siehe auch:
 Horning